Немецкие подводные лодки
U-21 (1913)

U-21 (1936)

U-21 (S170)  — немецкая подводная лодка, послевоенного времени.